Ivo Šeparović (nogometaš)
 Ivo Šeparović (glazbenik)